Владимир Валерьевич Рашевский () — российский экономист и топ-менеджер, управляющий крупными индустриальными компаниями (с 2004), в прошлом —  (с 1994 по 2004).

С 2020 г. — главный исполнительный директор, Председатель Правления, Генеральный директор АО «МХК ЕвроХим». С 2004 по 2020 год — руководитель Сибирской угольной энергетической компании (АО «СУЭК»). Работник угольной отрасли России, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2008), награждён орденами Дружбы (2012, за большой личный вклад в развитие угольной промышленности России) и Почёта (2019). Ранее занимал должность председателя правления и члена совета директоров МДМ-Банка (2001—2004).

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран

Биография 
Родился 29 сентября 1973 года в Москве, в семье военного инженера, мать работала переводчиком, начальником отдела внешних связей завода ЗИЛ.

Образование 
В 1990 году окончил московскую двадцать первую физико-математическую школу на «Академической».

В 1995 году окончил факультет международных экономических отношений Московского финансового института (современный Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации), получил специальность «Мировая экономика». Окончил аспирантуру в Финансовой академии, и в 1999 году защитил диссертацию по теме «Банковский менеджмент» (кандидат экономических наук).

Банковская деятельность 
С июня 1992 года начал работать в московском Автобанке — экономистом отдела финансовых операций валютного управления, затем старшим дилером отдела биржевых операций и международных корреспондентских отношений (1993—1994), стал начальником Управления валютных операций. С 2000 года — член правления банка, заместитель председателя правления Автобанка..

В мае 2000 года перешёл в МДМ-Банк («Московский Деловой Мир»), где начал руководить Инвестиционным департаментом, одновременно — заместитель председателя правления МДМ-Банка (2000), под руководством А. И. Мельниченко. С конца 2001 года был председателем правления банка.

Работа в угольной и энергетической отрасли 
В 2004 году началась реструктуризация группы «МДМ» (MDM Group), и он занял пост президента ЗАО "Холдинговая компания «СУЭК», а в декабре 2004 года стал генеральным директором ОАО «СУЭК», которая объединила угольные и энергетические активы Промышленной группы МДМ.

В 2011 году В. В. Рашевский вошёл в cовет директоров АО «СУЭК» (до 2015, и с 2020). Член совета директоров «МРСК Сибири».

В мае 2012 года он отказался возглавить Министерство энергетики Российской Федерации.

В конце года вошёл в список самых дорогих топ-менеджеров по версии редакции Forbes.

В 2013 году доля акций СУЭК В. В. Рашевского выросла до 7,8 % (на 2010 год было известно, что он владел 2,7 % акций).

В конце 2016 года СУЭК превысила 100 миллионов тонн добычи угля в год. Губернатор А. Тулеев отметил, что компания сохраняет позицию лидера в угольной промышленности России и является одной из ведущих угольных компаний мира.

В мае 2020 года покинул пост генерального директора СУЭК, но остался в совете директоров СУЭК, а также вошёл в совет директоров компании «Еврохим». В марте 2022 года 
В. В. Рашевский покинул совет директоров СУЭК, а также оставил пост генерального директора "Еврохима" в связи с попаданием в санкционный список Евросоюза.

Работа в химической отрасли 
7 сентября 2020 года назначен на должность Главного исполнительного директора Группы ЕвроХим , с октября 2020 года также — Генеральный директор АО «МХК ЕвроХим».

Награды, премии и звания 
 2008 — «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники».
 2010 — Благодарность Президента РФ «За активное участие в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса Сибири».
 2012 — Орден Дружбы, за большой личный вклад в развитие угольной промышленности России.
 2015 — признан лучшим топ-менеджером России, победив в номинации «Лучший высший руководитель» премии «Топ-1000 российских менеджеров — 2015», организованной Ассоциацией менеджеров, издательским домом «Коммерсантъ» и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».
 2016 — «Меценат года» — общенациональная премия Министерства культуры РФ, за большой вклад в развитие культуры в Кемеровском регионе, в том числе за реализуемый по инициативе генерального директора СУЭК проект гастролей в Кузбассе ведущих российских театров.
 2019 — Орден Почёта, за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Также в указе отмечены заслуги Рашевского в области угольной промышленности.
 2019 — «Благодарственное письмо» Министерства природных ресурсов и экологии РФ за активное участие в волонтёрской акции «Стань Участником Эко Команды».
 2020 — Благодарность Президента РФ и почетная медаль за активное участие в организации акции #МыВместе по поддержке населения в период пандемии COVID-19.

Имеет различные ведомственные звания: «Почётный работник Топливно-энергетического комплекса», «Почётный работник охраны природы», «Почётный работник угольной промышленности». Ведомственные награды: Золотой знак «Горняк России», медаль «За служение Кузбассу», медали за «Особый вклад в развитие Кузбасса» 2 и 3 степени, юбилейный знак «90-летие ГОЭЛРО», орден «За заслуги перед Хакасией». А также, лауреат премии «Топ-1000 российских менеджеров» (2015. и 2019.) годов.

Международные санкции 
В марте 2022 года после вторжения России на Украину попал под санкции всех стран Евросоюза так как «поддерживает, материально и финансово, получая выгоду от правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», кроме того отмечается что «МХК ЕвроХим» поставляла аммиачную селитру на оккупированные территории Донбасса.

15 марта 2022 года попал в санкционный лист Великобритании

Также находится под санкциями Швейцарии, Австралии, Украины и Новой Зеландии.

Членство в организациях 

 Член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), вице-президент, заместитель председателя комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу, возглавляет Координационный совет отделений РСПП Сибирского федерального округа.
 Член Комиссии по ТЭК при Президенте РФ.
 Член Правительственной комиссии по ТЭК.
 Член Правительственной комиссии по транспорту.
 Член Правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды.
 Член Совета Фонда «Сколково».
 Входит в наблюдательный совет Ассоциации «Некоммерческое партнёрство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Библиография 
Основные публикации:
 Рашевский В. В., Артемьев В. Б., Руденко Ю. Ф. и др. Проблемы и перспективы обеспечения безопасности на угольных предприятиях. Томск: Издательство Томского университета, 2006. 100 с.
 Рашевский В. В., Преображенский В. В., Артемьев В. Б., Зверева Л. А. Стандартизация производственных процессов — закон развития предприятия: методическое пособие. М.: СУЭК, 2008. 50 c.
 Шпирт М. Я., Рашевский В. В. Микроэлементы горючих ископаемых. : Кучково поле, 2010. 210 с.
 Rashevsky V., Artemiev V., Silyutin S. Potentially valuable microelaments in coal reserves of JSC SUEK mining units // 18th International Coal Preparation Congress. Springer, 2016. P. 489—493. DOI 10.1007/978-3-319-40943-6_74

Примечания

Литература 
 Владимир Рашевский — Меценат года // Уголь. 2017. № 1. (1090). C. 6.
 Угольный фильтр:Бывший банковский клерк Владимир Рашевский теперь руководит и владеет акциями крупнейшей угольной компании России // Forbes, 26 апреля 2018.

Ссылки 

 О В. В. Рашевском в разделе «менеджмент», на сайте АО «СУЭК».
 В. В. Рашевский на сайте Forbes.ru
 В. В. Рашевский — «лица отрасли», на сайте Переток.ру «Энергетика в России и в мире».
 Владимир Рашевский на РИА Новости.
 Владимир Рашевский в журнале «Новости энергетики».

Управленцы России
Предприниматели России
Персоналии:Москва
Меценаты России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине